Белинда:

 Белинда — женское имя.
 Белинда — спутник планеты Уран.
  — стратовулкан на острове Монтагю, Южные Сандвичевы острова.
 Белинда — эротический роман Энн Райс.